Hilda est un prénom d’origine germanique (hild signifiant combat) :

Utilisé comme prénom

Sainte 
 Sainte Hilda de Whitby, abbesse de Hortlepool puis de Whitby, en Northumbrie (ancien royaume anglo-saxon), morte en 680, fête le 17 novembre dans l'Église catholique et le 19 dans l'Église anglicane.

Artistes 
 Hilda Hilst, femme de lettres brésilienne (1930-2004)
 Hilda Braid, actrice britannique (née en 1934)
 Hilda Roderick Ellis, femme de lettres britannique
Hilda Tadria, militante ougandaise pour les droits des femmes

Utilisé comme nom

Astéroïdes 
 (153) Hilda
 Le groupe de Hilda, groupe d'astéroïdes
 La famille de Hilda, famille d'astéroïdes située au sein du groupe

Géographie 
 Hilda est un village de Caroline du Sud
 Hilda est une communauté du Missouri
 Hilda est un hameau du Comté de Cypress situé dans la province canadienne d'Alberta

Artistes 
 Irène Hilda, actrice française

Divers 
 L’enquête HILDA menée en Australie sur les conséquences de la pauvreté persistante
 Le SS Hilda  est un navire naufragé le  au large de Dinard et de Saint-Malo, qui fit notamment pour victimes des marchands d'oignons bretons revenant de leur vente en Angleterre.
 Hilda est un ouragan de 1946
 Hilda est une pièce de théâtre de Marie NDiaye
 Hilda Gadea Acosta est la première épouse d'Ernesto Guevara.
 Hilda de Lorule est un personnage de la série "The legend of Zelda" (A Link Between Worlds).
 Hilda est le nom d'une pin-up assez ronde, rousse, et très joyeuse, dessinée par Duane Bryers (1911-2012).
 Hilda est le nom d'un boss dans Cuphead.
Hilda Valentine Goneril est un personnage jouable de Fire Emblem: Three Houses.

Bande dessinée 
 Hilda est une série de bande dessinée érotique créée par Hanz Kovacq et publiée de 2000 à 2008.
 Hilda est une série de bande dessinée jeunesse de Luke Pearson publiée depuis 2010.
 Hilda est aussi le nom de l'adaptation en série d'animation de la bande dessinée jeunesse, en ligne sur Netflix depuis 2018.

Voir aussi 
 Prénoms voisins : , Hild, 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre